Roc del Migdia (Odèn), muntanya del terme municipal d'Odèn, a la comarca del Solsonès
 Roc del Migdia (Sureda), muntanya del límit dels termes comunals de la Roca d'Albera i de Sureda, a la comarca del Rosselló
 Roc del Migdia dels Clots, muntanya del terme municipal de la Coma i la Pedra, a la comarca del Solsonès
 Roc del Migdia de la Colilla, muntanya del terme municipal de la Coma i la Pedra, a la comarca del Solsonès